Van De Walle ist der Familienname folgender Personen:

 Jurgen Van De Walle (* 1977), belgischer Radrennfahrer
 Robert Van de Walle (* 1954), belgischer Judoka

Siehe auch:
 Vandewalle
 Walle